Van God Los (film), een film uit 2003 met Tygo Gernandt.
Van God Los (televisieserie), een televisieserie 2011-2013.
Van God Los (album), een album van Monza uit 2001.
Van God los (boek), een boek van Sam Harris uit 2004 (Ned. vert. 2007).